Mattias Johansson (fotbollsspelare) kan syfta på flera olika fotbollsspelare:

Mattias Johansson, svensk fotbollsspelare (född 1992)
Mattias Johansson, svensk fotbollsspelare (född 1973)